Skogssamerna kan syfta på:

 Skogssamer – samer som året om är verksamma i skogslandet
 Skogssamerna – ett samiskt politiskt parti i Sametinget, se  Vuovdega